Le festival Jazz en Baie est un festival annuel musical de la Manche, en France, créé en 2009 qui a lieu en été de multiples scènes installées dans plusieurs villes de la côte manchoise de la baie du Mont-Saint-Michel. Il réunit 25 000 spectateurs en 2018. Spécialisé dans la musique de jazz il s'ouvrait également aux musiques actuelles. Chaque année c'était près de 300 artistes et plus de 50 concerts qui était proposés à la période estivale.

Aujourd'hui, le festival a changé de nom il devient "Festival Grandes Marées". Depuis 10 ans, le festival n'a eu de cesse de défendre la musique jazz et ses musiques cousines ; gageant son identité contre la qualité d'expression et la créativité artistique. Aujourd'hui, ces expressions évoluent et le festival souhaite s'adapter à ces nouveaux périmètres afin de ne pas s'enfermer dans la rigueur du style mais dans la conjugaison de tous les styles.

Historique 
À l'origine du festival, l'association "les fuites de jazz" qui devient aujourd'hui "Baie en scène" fondée en août 2008 par Pierre Betton et Thierry Joly organisaient de nombreux concerts de jazz dans le Sud Manche. En août 2009, une série de trois concerts avait animée la saison estivale à Champeaux.

Le format du festival est lancé en août 2010 avec 13 concerts dans huit communes sous chapiteaux, en salles ou en plein-air notamment dans le jardin Dior à Granville. Il réunit pour sa première édition 10 000 spectateurs.

Le festival monte en puissance l'année suivante avec 37 représentations l'année suivante dont 22 concerts gratuits avec des jauges toujours plus grande pour atteindre dix ans plus tard 1 600 places pour atteindre près de 25 000 spectateurs.

Plusieurs artistes de renommée nationale et internationale se sont produits dans le cadre de leur tournée estivale comme Michel Jonasz, Eagle Eye Cherry, Dee Dee Bridgewater, Selah Sue, Jimmy Cliff, Stephan Eicher.

Plusieurs scènes sont identifiés comme à Carolles plage, à Saint-Pair-Sur-Mer, dans les jardins du musée Christian Dior à Granville, à Genêts, sur la place de la mairie à Avranches et sur les grèves du Mont Saint Michel en face du rocher Tombelaine

Un changement de nom pour fêter ses 10 ans. 
Qu'est ce qui va changer ? : Outre le nom du rendez-vous, rien ne se substituera à son ancienne identité et à ses valeurs construites avec son public depuis déjà 10 ans. Le festival défendra toujours les projets artistiques d'exception dans toutes leurs formes et dans tous les styles, en n'oubliant jamais son ADN fondamental : la Musique live (vivante) à taille Humaine.

Pourquoi ce nom ? Un festival est une promesse, un rendez-vous, la conjugaison des formes d'expression artistiques et d'une humanité sensible et réfléchie, à l'image de la lune et du soleil qui s'alignent et s'accordent pour nous offrir un spectacle merveilleux : les plus grandes marées d'Europe en Baie du Mont-Saint-Michel.

Programmation

Notes et références

Liens externes 

 
https://actu.fr/normandie/granville_50218/festival-grandes-marees-dans-manche-catherine-ringer-programmee-sanson-complet_31555073.html
 Jazz en Baie, un festival au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel sur le site du Parisien
https://www.ouest-france.fr/normandie/manche/sanson-et-deluxe-aux-grandes-marees-6656960
https://actu.fr/normandie/granville_50218/festival-grandes-marees-dans-manche-paul-personne-ayo-annonces_31095783.html
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-834543-granville-ayo-et-paul-personne-au-festival-grandes-marees
https://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/manche-kool-the-gang-au-festival-grandes-marees-6687604
 Du jazz, du rock, de l’électro, de la pop… à Binic, Hyères ou ailleurs sur le site du monde.fr

Festival de musique en Normandie
Culture dans la Manche